Zygmunt est un prénom polonais dont le variant français est Sigismond.

Patronyme 

 Paweł Zygmunt (né en 1972), patineur de vitesse polonais